Setge de Jerusalem o ocupació de Jerusalem (597 aC)
 Setge de Jerusalem (66)
 Setge de Jerusalem (70), fet militar que es va produir a Judea l'any 70, en el qual els romans van ocupar Jerusalem i el temple en mans dels rebels jueus
 Setge de Jerusalem (637), captura de la ciutat per l'exèrcit del califat Raixidun durant la invasió de l'Imperi Bizantí
 Setge de Jerusalem (1099), batalla de la Primera Croada en què els croats aconseguiren conquerir la ciutat santa de Jerusalem de mans del califat d'Egipte
 Setge de Jerusalem (1244)